Чечуров — русская фамилия. Известные носители:

 Чечуров, Александр Викторович — ботаник, кандидат биологических наук, преподаватель, автор книг и статей по тематике садоводства и ландшафтного дизайна в отечественных и зарубежных журналах. 
 Чечуров, Вячеслав Анатолиевич (род. 1983) — актёр театра «Эксперимент», преподаватель музыкальной школы, дирижёр.
 Чечуров, Иван Анисимович (1920—1995) — слесарь-лекальщик, Герой Социалистического Труда.

См. также
 Чечуро